Federico I di Brandeburgo (1371-440), burgravio di Norimberga col nome di Federico VI
Federico III di Norimberga (...-1201), assunse il nome di Federico I Burgravio di Norimberga-Zollern